Punjab – regione geografica del Subcontinente indiano 
 Punjab – Stato dell'India
 Punjab – Provincia del Pakistan